Кампонгтям:

 Кампонгтям — город в Камбодже.
 Кампонгтям — провинция в Камбодже.